Карибу — множество названий, в конечном счёте связанных с названием северного оленя. Следует иметь в виду, что в английском языке часть названий пишется Caribou, а часть — Cariboo.

 Карибу (Caribou) — название североамериканских подвидов северного оленя.

Объекты в США 
 Карибу (Caribou County, Idaho) — округ в Айдахо
 Карибу () — переписная местность в Калифорнии.
 Карибу () — бывший серебро-добывающий город в Колорадо.
 Карибу () — город в штате Мэн.
 Карибу () — река в Миннесоте.

Объекты в Канаде 
 Карибу — горы на севере провинции Альберта, к северу от реки Пис.
 Карибу — река на севере Манитобы, впадает в Гудзонов залив.
 Карибу () — необитаемый остров в озере Верхнее.
 Карибу () — небольшая деревня в Новой Шотландии.

Британская Колумбия 

 Карибу () — область вдоль среднего течения реки Фрейзер, вкл. плато Карибу.
 Карибу () — горы к северу от плато Карибу, северная часть гор Колумбия.
 Карибу-Маунтинс () — провинциальный парк.
 Карибу () — вулканическое плато к юго-западу от гор Карибу и к востоку от реки Фрейзер.
 Карибу () — (региональный) округ, административная единица 2-го уровня.
 Карибу ( / ) — бывший федеральный избирательный округ с 1871 по 1892 годы.
 Карибу () — бывший провинциальный избирательный округ.
 Карибу () — золотая лихорадка в области Карибу.
 Карибу () — река в горах Карибу.
 Карибу-Ривер () — провинциальный парк.
 Карибу () — гужевая дорога из южных районов Британской Колумбии к району золотой лихорадки во второй половине XIX века.

Прочее 
 Карибу () — алкогольный коктейль, популярный в Квебеке.
 Карибу () — группа эскимосов в Нунавуте (Канада).
 Карибу — канадский музыкант и композитор.
 Caribou — песня группы Pixies.
 De Havilland Canada DHC-4 Caribou — транспортный самолёт.

См. также 
 Кариба (значения) 
 Карибы (значения)